Esistono più comuni francesi con questo nome

Igney – Meurthe e Mosella
Igney – Vosgi